Ретроактивность — действие закона на решения, принятые до его вступления в силу.

В праве 
 Обратная сила закона также именуется ретроактивностью закона или ретроактивным действием закона.
 Ретроактивность — возможность выкупа ценных бумаг их держателем на заранее оговорённых условиях с предварительным уведомлением.

Награды 
 Ретроактивное награждение — награждение за поступок, совершённый до введения награды. Обычно допустимость такового вводится специальным пунктом указа о введении награды.

Примечания